Рябики — название нескольких населённых пунктов:
 Рябики — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
 Рябики — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Рябики — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Рябики - микрорайон города Великие Луки